Il Campeonato Brasileiro Série A 1990 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 1990) è stato la 20ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Formula 
Primo turno: 20 squadre divise in 2 gruppi di 10 club ciascuno. Nella prima fase ciascuna squadra affronta una volta tutte le componenti dell'altro girone, nella seconda tutte le componenti del proprio girone. Si qualificano ai quarti di finale i vincitori della prima e della seconda fase di ogni raggruppamento e le 4 migliori squadre nella classifica comprendente entrambi i turni. Retrocedono in Segunda Divisão le ultime 2 classificate.

Quarti di finale e semifinali: gara in partita di andata e ritorno. In caso di parità passa al turno successivo la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella fase precedente.

Finale: gara in partita di andata e ritorno. In caso di parità sono previsti i tempi supplementari e, nel caso del perdurare del risultato di pareggio, i rigori.

Partecipanti

Primo turno

Prima fase

Risultati

Classifica

Gruppo A

Gruppo B

Verdetti 
 Atlético Mineiro e Grêmio qualificati per i quarti di finale.

Seconda fase

Gruppo A

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Santos qualificato per i quarti di finale.

Gruppo B

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Palmeiras qualificato per i quarti di finale.

Classifica generale

Verdetti 
 San Paolo, Corinthians, Bahia, e Bragantino qualificati per i quarti di finale.
 São José e Inter Limeira retrocessi in Segunda Divisão.

Fase finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Verdetti 
 Corinthians campione del Brasile 1990 e qualificato per la Coppa Libertadores 1991.

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Coppa del Brasile 1990

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1990
1990